Кайгородово — название населённых пунктов в России:

 Кайгородово — деревня в Карагайском сельском поселении Карагайского района Пермского края.
 Кайгородово — деревня в Нердвинском сельском поселении Карагайского района Пермского края.
 Кайгородово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Кайгородово — село в Сосновском районе Челябинской области.